Peter Rickmers ist der Name folgender Personen:

* Peter Rickmers (Reeder) (1838–1902), deutscher Werftbesitzer, Reeder und Reiskaufmann
 Peter Rickmers (Curler) (* 1979), deutscher Curler

Peter Rickmers steht für:
 Peter Rickmers (Schiff), Großfrachtsegler